Sezon 2022/2023 Pucharu Świata w skeletonie – 37. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rywalizacja rozpoczęła się 24 listopada 2022 r. w kanadyjskim Whistler, a zakończyła 17 lutego 2023 r. w łotewskiej Siguldzie. Rozegrano 16 konkursów: 8 dla kobiet oraz 8 dla mężczyzn.

Podczas sezonu 2022/2023 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. W styczniu, w ramach zawodów Pucharu Świata, rozegrane zostały mistrzostwa Europy w Altenbergu. Tydzień później odbyły się z kolei mistrzostwa świata w Sankt Moritz.

Obrońcami kryształowych kul byli: wśród kobiet Kimberley Bos, natomiast wśród mężczyzn Martins Dukurs.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2022 w skeletonie
2023 w skeletonie